2 miejscowości w Polsce: 
 Lasków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka 
 Lasków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Zobacz też: Laskowo

Linki zewnętrzne